Martin Štěpánek je jméno několika osob:

 Martin Štěpánek (herec) (1947-2010) – český herec a politik
 Martin Štěpánek (lední hokejista) (* 1971) – český hokejista
 Martin Štěpánek (potápěč) (* 1977) – český potápěč
 Martin Štěpánek (tenista) (* 1979) – český tenista a tenisový trenér
 Martin Štěpánek (travní lyžař) – český travní lyžař
 Martin Štěpánek (textař) (1968-2011) – český textař a hudebník
 Martin Štěpánek (zpěvák) (*1999) – český popový zpěvák, textař a hudebník
 Martin O. Štěpánek (1885-???) – český a československý politik, poslanec za sociální demokraty v letech 1918–1920